Il doppio femminile del torneo di tennis Pacific Life Open 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Nadia Petrova e Meghann Shaughnessy 7-63, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (Campionesse)
 Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (finale)
 Svetlana Kuznecova /  Martina Navrátilová (primo turno)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (semifinali)

 Cara Black /  Liezel Huber (secondo turno)
 Elena Lichovceva /  Conchita Martínez (quarti di finale)
 Marion Bartoli /  Anna-Lena Grönefeld (quarti di finale)
 Anabel Medina Garrigues /  Dinara Safina (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2005